Sunday Morning (Earth, Wind & Fire), een nummer van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire uit 1993
Sunday Morning (Maroon 5), een nummer van de Amerikaanse band Maroon 5 uit 2004
Sunday Morning (Sunday Sun), een nummer van de Nederlandse band Sunday Sun uit 2015